Tuy Phước (district),  een district in provincie Bình Định
 Tuy Phước (thị trấn), een thị trấn in district Tuy Phước, provincie Bình Định